Vigile est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui se réfère à :

Nom commun 

 Les vigiles Urbani, dans la Rome antique, sont les membres des forces de police et de pompier.
 Casernes des vigiles de Rome
Par extension, de nos jours, Vigile peut aussi signifier Agent de sécurité, , veilleur de nuit ou, plus rarement, Garde du corps.
 Vigile est un terme synonyme de veillée ; c'est aussi la veille d'une grande fête dans la religion chrétienne et l'office qui y est célébré :
 Vigile pascale. 
 Vigiles (au pluriel) ou matines est la première des huit prières de la liturgie des heures.

Personnages chrétiens 
 Saint Vigile de Trente († vers 405), évêque de Trente, martyr lapidé par des païens ; fêté le 26 juin. 
 Vigile de Thapse, dernier évêque de Thapse (actuelle Tunisie). Banni par Huneric en 484, il va à Constantinople. Il y rencontre l'hérésie d'Eutychès contre laquelle et en soutien du concile de Chalcédoine (451) il écrit, avant 491 et Anastase ou après 518 et cet empereur, plusieurs œuvres dont les traces nous sont parvenues. Il a peut-être écrit sous le nom d'Idacius Clarus. Il est parfois qualifié de saint mais n'a pas été béatifié.
 Saint Vigile d'Auxerre († vers 689), confesseur et évêque d'Auxerre de 653 ou 657 à 683 ou 689, massacré par les émissaires du Maire du Palais dans la forêt de Compiègne ; fêté localement le 11 mars. Il lègue par testament son domaine de Pouilly, Pauliaca villa, avec ses vignes, à l'abbaye Notre-Dame-La-D'Hors.

Papes 
 Vigile, 59 pape de 537 à 555.

Culture populaire 
 The Vigil est un film d'horreur américain
 Vigil est une série policière britannique.

Divers 
 Vigile.net est un site web souverainiste du Québec

Références